Zeeklit (Echinocardium cordatum), ook bekend als hartegel en hartvormige zeeklit
 Purperen zeeklit (Spatangus purpureus), ook bekend als zeehart